Châtres puede referirse a: 

 Châtres, comuna francesa situada en Aube.
 Châtres, comuna francesa situada en Dordoña.
 Châtres, comuna francesa situada en Sena y Marne.